Бострем (Бострём) — фамилия.

Известные носители:
 Бострём, Аннемари (1922—2015) — немецкая поэтесса, драматург и переводчица.
 Бострем, Георгий Эдуардович (1884—1977) — русский художник и иноконописец.
 Бострем, Иван Фёдорович (1857—1934) — русский вице-адмирал.
 Бострём, Кристофер Якоб (1797—1866) — шведский философ.
 Бострем, Юлий Карлович (1830—1900) — русский журналист и беллетрист.

См. также 
 Бустрём
 Брострём